Лез-Отьё-сюр-Кало́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бланжи-ле-Шато. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14032.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 294 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 191 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 142 были экономически активными, 49 — неактивными (показатель активности — 74,3 %, в 1999 году было 72,0 %). Из 142 активных жителей работали 132 человека (72 мужчины и 60 женщин), безработных было 10 (3 мужчин и 7 женщин). Среди 49 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Лез-Отьё-сюр-Калон 

Коммуны департамента Кальвадос